Автошля́х Т 1806 — автомобільний шлях територіального значення у Рівненській, Волинській та Львівській областях. Пролягає територією Рівненського, Дубенського, Луцького, Червоноградського, Золочівського та Львівського районів через Рівне — Млинів — Демидівку — Берестечко — Буськ — Красне — Глиняни — Перемишляни. Загальна довжина — 190,5 км.

Маршрут 
Автошлях проходить через такі населені пункти:

Джерела 
 
 Гугл мепс

Т1806
Т1806
Т1806
Територіальні автомобільні шляхи України
Транспорт Рівненського району
Транспорт Дубенського району
Транспорт Млинівського району
Транспорт Демидівського району
Транспорт Радивилівського району
Транспорт Радехівського району
Транспорт Буського району
Транспорт Золочівського району (Львівська область)
Транспорт Перемишлянського району
Транспорт Рівного
Транспорт Млинова
Транспорт Демидівки
Буськ
Транспорт Перемишлян